Dreifaltigkeitsbrücke steht für:

 Troizki-Brücke über die Newa in Sankt Petersburg
 eine Brücke in Moskau, siehe Mauer und Türme des Moskauer Kremls #Kutafja-Turm und Dreifaltigkeitsbrücke

Siehe auch:
 Trinity Bridge